Алекса́ндровка — село Новочеркутинского сельсовета Добринского района Липецкой области. Расположена на автодороге Новочеркутино — Киньшино в 3 км к востоку от центра поселения села Новочеркутино.

Стоит в верховье притока реки Пловутки.

Основана в 1770-е годы. В документах 1782 года упоминается как крепостная деревня.

Название — по имени члена семьи владельца .

В советские годы находилась  свинотоварная ферма. В западной части села находится кладбище.

Население

Примечания

См. также 
В Добринском районе есть также:
 Деревня Александровка
 Деревня 1-я Александровка
 Деревня 2-я Александровка

Населённые пункты Добринского района